Дуа́рте (;  — ) — португальський інфант, католицький священик. Архієпископ Бразький (1542—1543). Представник Авіської династії. Народився в Португалії. Другий позашлюбний син португальського короля Жуана III й Ізабели Моніш, доньки лісабонського міського голови. В дитинстві відданий до Коштівського монастиря святої Маргарити біля Гімарайнша, що належав єронімітам. Виховувався під керівництвом брата Діогу де Мурси. З 14-ти років навчався латини і риторики разом із інфантом-кузеном Антоніу. Мав схильність до музики і наук. За наказом батька став пріором Коїмбрського монастиря Святого Хреста (до 1542). Після смерті Діогу да Сілви призначений архієпископом Браги з дозволу папи Павла III. Від серпня 1543 року деякий час мешкав у Бразі. Згодом, на вимогу батька, переїхав до Лісабону. При дворі захворів на віспу, від якої помер у 21-річному віці. Похований у Монастирі єронімітів. Автор «Молитви во хвалу філософії».

Імена 
 Дуа́рте Аві́ський () — за назвою династії.
 Дуа́рте Бра́зький () — за назвою єпископства.
 Дуа́рте Португа́льський () — за назвою країни.
 Едуард Бразький () — у латинських документах.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідний брат: 
 Зведені брати і сестри:

Родовід

Примітки

Джерела 
 Eubel, Conradus. Hierarchia catholica…. V. III. Münster: 1923, s. 138, 163.
 Cunha, Rodrigo da. Primeira (-segunda) parte, da história eclesiástica dos arcebispos de Braga…. Braga: Manuel Cardoso, 1634.
 Sousa, António Caetano de. História Genealógica da Casa Real Portuguesa. III. Lisboa: Oficina de José António da Silva, 1737.
 Quadro elementar das relações políticas e diplomáticas de Portugal. Academia Real das Ciências. Lisboa: Tipografia da Academia Real das Ciências, 1869.
 Lencastre, Isabel. Bastardos Reais. Os Filhos Ilegítimos dos Reis de Portugal. Alfragide: Oficina do Livro. 2012
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.

Посилання 

 
 

Португальські інфанти
Авіська династія
Архієпископи Бразькі
Позашлюбні діти португальських королів